«Бий першим» — перший студійний альбом українського гурту «W.H.I.T.E», який було презентовано у 2007 році.

Композиції 
 «Intro»
 «Бий першим»
 «Місто снів»
 «Wicked flower»
 «За тобою тінь»
 «Роком»
 «Кинь тачку»
 «The romance whone»
 «Вона сама»
 «Жах»
 «Байкер січ»
 «Outro»

Посилання 
 Альбом Бий першим на офіційному вебсайті гурту. 

Альбоми W.H.I.T.E